Никола́й Ива́нович Жуко́вский () — кандидат экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; советский партийный и государственный деятель, председатель Новосибирского облисполкома (1956—1959).

Биография 
Николай Иванович Жуковский родился 6 августа 1909 в деревне Гриневщины Мстиславского уезда Могилёвской губернии.

С 1931 года, окончив Омский сельскохозяйственный институт, работал научным сотрудником в Сибирском НИИ социалистической реконструкции сельского хозяйства.

В 1939—1942 гг. — Директор Новосибирского сельскохозяйственного института.

В 1942—1947 гг. — В Новосибирском областном комитете ВКП(б). В 1948 году окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

В 1952—1954 гг. — Совет по делам колхозов при Правительстве СССР, Начальник Главка науки Министерства сельского хозяйства СССР;

В 1954—1956 гг. — 2-й секретарь Новосибирского обкома КПСС, делегат XX съезда КПСС (1956).

В 1956—1959 гг. — Председатель Новосибирского облисполкома, депутат (от Новосибирской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962), делегат XXI съезда КПСС (1959).

В 1959—1960 гг. — Директор Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук.

С 1961 года работал в Благовещенском сельскохозяйственном институте: проректор по учебной и научной работе, заведующий кафедрой экономики и организации сельского хозяйства, декан экономического факультета. В 1967—1973 годы —  института. В этот период в институте были созданы научно-исследовательский и вычислительный центры, введён в эксплуатацию учебный корпус № 5, начато строительство спортивно-оздоровительного лагеря. Институт впервые стал участником ВДНХ СССР, его учебное хозяйство заняло 2-е место среди учхозов страны.

В 1973—1981 гг. — профессор, заведующий кафедрой в Алтайском сельскохозяйственном институте.

В 1981—1986 гг. — Новосибирский сельскохозяйственный институт, профессор.

Научная деятельность 
Автор более 100 научных работ, подготовил более 40 кандидатов и докторов наук.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Знак Почёта
 медали

Комментарии

Примечания

Источники 
 
 
 http://vn.ru/index.php?id=69922 

Вторые секретари Новосибирского обкома КПСС
Председатели Новосибирского облисполкома
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС